Welp steht für:

 Welp, Originaltitel von Camp Evil, belgischer Horrorfilm aus dem Jahr 2014
 Welp (Unternehmen), deutscher Automobilzulieferer und Hersteller von Sonder- und Sonderschutzfahrzeugen

Personen:
 Christian Welp (1964–2015), deutscher Basketballspieler
 Collin Welp (* 1998), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Ewald Georg Welp (1944–2009), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Jörgen Welp (* 1963), deutscher Archäologe und Landeshistoriker

 Karl-August Welp (1926–2015), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Treumund Welp, Pseudonym von Eduard Pelz (1800–1876), deutscher Schriftsteller und 1848 Mitglied des Frankfurter Vorparlaments